María Eduviges Augusta de Sulzbach (; nacida el 15 de abril de 1650 en Sulzbach; fallecida el 23 de noviembre de 1681 en Hamburgo) fue condesa palatina de Sulzbach por nacimiento y matrimonio, archiduquesa de Austria y por su segundo matrimonio: Duquesa de Sajonia-Lauenburg.

Biografía
Hedwig era hija del duque y del conde Palatino Cristián Augusto de Sulzbach (1622–1708) de su matrimonio con Amalie (1615–1669), hija del conde Juan VII de Nassau-Siegen.

Se casó el 3 de junio de 1665 por cura en la capilla de la corte de Sulzbach con el archiduque Segismundo Francisco de Austria (1630-1665), quien después de la inesperada muerte de su hermano había renunciado a sus cargos eclesiásticos para casarse. El matrimonio nunca fue consumado: mientras viajaba para encontrarse con su novia, el Archiduque cayó gravemente enfermo y murió en Innsbruck doce días después del matrimonio.

El segundo matrimonio de Hedwig, en Sulzbach, el 9 de abril de 1668, fue con el duque Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo (1641-1689). Su padre tenía una piedra conmemorativa erigida en la iglesia parroquial de Sulzbach para conmemorar el evento. [1] Hedwig tenía asegurado un ingreso anual de 20 000 florines en su primer matrimonio; Julius Francis hizo un trato con la corte imperial, en la que Hedwig recibiría una suma global.

Hedwig murió en 1681 y fue enterrado en el Castillo Blanco de Ostrov (en alemán: Schlackenwerth).

Matrimonio y descendencia
El 9 de abril de 1668, se casó en Sulzbach con Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo (1641-1689) , hijo de Julio Enrique de Sajonia-Lauenburgo. Tuvieron tres hijas:

 Mariana (1670-1671)
 Ana María Francisca (Neuhaus del Elba, 13 de junio de 1672 - 15 de octubre de 1741, Reichstadt);
se casó primero el 29 de octubre de 1690 en Raudnitz del Elba con Felipe Guillermo Augusto, conde palatino de Neoburgo (1668 - 1693), hijo de Felipe Guillermo, elector palatino;
se casó en segundo lugar el 2 de julio de 1697 en Düsseldorf con Juan Gastón de Médicis, gran duque de Toscana (1671-1737)
 Francisca Sibila Augusta (Ratzeburgo, 21 de enero de 1675 - Ettlingen, 10 de julio de 1733), que se casó el 27 de marzo de 1690 en Raudnitz Luis Guillermo, margrave de Baden-Baden, con hijos.

Casa del Palatinado-Sulzbach
Fallecidos en Hamburgo